Мисс мира 1967 () — 17-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 16 ноября 1967 года в театре «Лицеум», Лондон, Великобритания. 55 участниц боролись за титул. Победила Маделейн Хартог Белл, представлявшая Перу.

Результаты

Участницы

Вернувшиеся и дебютировавшие страны 
 Чехословакия, Панама, Танзания и Уганда участвовали в первый раз.
 Гана последний раз участвовала в 1959 году.
 Кения последний раз участвовала в 1960 году.
 Нигерия последний раз участвовала в 1963 году.
 Португалия последний раз участвовала в 1964 году.
 Австралия, Австрия, Перу и Тунис последний раз участвовали в 1965 году.

Замена 
 Мисс Франция 1967 года, , была заменена на Кароль Но.

Участие в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 1966:  — Маделейн Хартог Белл (полуфиналистка)
 1967:  — Кристл Барту
 1967:  — Морисетт Сиронваль
 1967:  — Донна Баркер
 1967:  — Мари-Жозе Матген
 1967:  — Памела МакЛеод
 1968:  Ливан — 
 1968:  — Рекеджа Дехиль

Мисс интернешнл
 1967:  — Лаура Паласиос
 1969:  — Рекеджа Дехиль

Мисс Европа
 1967:  — Морисетт Сиронваль
 1967:  — Джемма МакНабб
 1967:  — Мари-Жозе Матген
 1968:  —

См. также 
 Мисс Вселенная 1967
 Мисс интернешнл 1967

Примечания

Ссылки 
 
 

Мисс мира
События 16 ноября
Ноябрь 1967 года
1967 год в Лондоне